Il doppio  del Monterrey Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale Anna-Lena Grönefeld e Vania King 6–7(8), 6–2, [10–6].

Teste di serie

  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (campionessa)
  Anna-Lena Grönefeld /  Vania King (finale)

  Julia Görges /  Polona Hercog (semifinali)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2011